Tulusrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tulusrejo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tulusrejo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar